Rája porcos halak (Chondrichthyes) osztályának Elasmobranchii alosztályába, de külön öregrendbe (Batoidea) tartozó rend.
 Rája adóköteles alattvaló a középkorban a törököknél.